По состоянию на 2020 год публичное использование коммунистической и связанной с ней советской символики запрещено не менее чем в 9 странах Европы и Азии:


Страны, в которых запрещена непосредственно коммунистическая символика и/или идеология

Страны, в которых запрещено использование тоталитарных или неконституционных символов без уточнения о коммунизме

Запрет некоторых коммунистических символов при разрешённости коммунистической символики в общем 
 В Германии, согласно параграфу 86а Уголовного кодекса Германии, запрещено распространение или публичное использование на совещании или в переписке, производство, использование в коммерческих целях внутри страны или за её границей символов либо материалов, содержащих символику партии, которая была признана Федеральным Конституционным Судом незаконной и противоречащей Конституции, каковой с 1956 года является Коммунистическая партия Германии. К таковой символике относятся, в частности, флаги, символика, униформы, слоганы и формы приветствия, при этом символы, которые выглядят внешне достаточно похоже, чтобы существовала возможность их перепутать с символами запрещённых организаций, считаются эквивалентными. За подобные действия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и приговорено к лишению свободы сроком до трёх лет или штрафу.

См. также 
 Декоммунизация
 Антикоммунизм
 Преодоление прошлого

Примечания 

Антикоммунизм
Прогибиционизм
Списки стран